O Campeonato Catarinense de Futebol de 1988 foi a 63ª edição do principal torneio catarinense entre clubes, e o campeão foi o Avaí Futebol Clube.

Campeão Geral

1988
Futebol de 1988 no Brasil
1988 em Santa Catarina